Елеанор Ратбон, Елеонора Флоренція Ратбон (12 травня 1872 — 2 січня 1946) була незалежною британською депутаткою парламенту.
 Ратбоун (Нью-Йорк), Ратбон (Нью-Йорк), Ратбоун (англ. Rathbone) — місто (англ. town) в США, в окрузі Стубен штату Нью-Йорк.